

Patronyme
 Ángel Guirado, (1984), est un footballeur international philippin d'origine espagnole.
 Éric Guirado, (1968), est un réalisateur et scénariste français.
 Guilhem Guirado, (1986), est un joueur de rugby à XV français.
 Juan Luis Guirado, (1979), est un footballeur international philippin d'origine espagnole.

Homonymie
Homonymie de patronyme